Лари́са Макси́мова:
 Максимова, Лариса Ивановна (род. 1948) — заслуженный врач Российской Федерации, председатель Рязанской городской Думы четвёртого созыва.
 Максимова, Лариса Львовна (род. 1943) — математик и педагог, лауреат премии имени А. И. Мальцева.